Højby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Højby Sogn (Odense Kommune)
 Højby Sogn (Odsherred Kommune)